Breitenbach, commune française du Bas-Rhin
 Breitenbach, commune française du Haut-Rhin
 Breitenbach, commune suisse du canton de Soleure
 Breitenbach, commune allemande de Rhénanie-Palatinat
 Breitenbach am Herzberg, commune allemande de Hesse
 Breitenbach am Inn, commune autrichienne du Tyrol

Voir aussi